Paeckelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Paeckelmann (1890–1952), deutscher Geologe und Paläontologe
 Wolfgang Paeckelmann (1882–1970), deutscher Physiker und Mitgründer und zeitweise Leiter der Studienstiftung des deutschen Volkes